88 (восемьдесят восемь) может означать:

 88 — число.
 88 год
 88 год до н. э.
 «88» — песня (2004) группы Sum 41.
 «» — канадский фильм 2015 года.
 88 — сообщение «любовь и поцелуй» на радиожаргоне.

См. также 

 
 
 
 1988 год
 Тип 88
 
 «88 минут» — американский фильм 2007 года
 88-мм зенитная пушка FlaK 41 и FlaK 18/36/37
 14/88
 Unit 88